Taff steht für

 Taff, ein deutsches Boulevardmagazin
 Taff Vale Railway, eine Eisenbahngesellschaft in Glamorgan/Südwales
 Taffy oder kurz Taff, scherzhaft bis abwertend gebrauchter Spitzname für einen Waliser

Taff ist der Familienname folgender Personen:
 Laurence G. Taff (* 1947), US-amerikanischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Phyllis Taff (1925–2013), US-amerikanische Jazzsängerin, siehe Jane Harvey
 Russ Taff (* 1953), US-amerikanischer Sänger und Songwriter

Taff ist der Name folgender Flüsse:
 River Taff, ein Fluss in Wales

Siehe auch:

 Dave Tough